Midwest o Oest Mitjà, regió nord-central dels Estats Units.
 Midwest (Wyoming)
 Midwest City, població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.